As Salamīyah kan syfta på följande platser:

Syrien 

 Al-Salamiyah District, distrikt, Hamah, 
 As Salamīyah (distriktshuvudort i Syrien), Hamah, 

Robotskapade Syrienförgreningar